Ałła Pugaczowa – rosyjska piosenkarka, kompozytorka, aktorka, autorka tekstów, reżyser i producent muzyczny
 Walentyna Pugaczowa – rosyjska aktorka filmowa